Дворцова вулиця — вулиця в Бидгощі
 Дворцова вулиця — вулиця в Битомі
 Дворцова вулиця — вулиця у Вроцлаві
 Дворцова вулиця — вулиця в Донецьку
 Дворцова вулиця — вулиця в Живці
 Дворцова вулиця — вулиця в Катовицях
 Дворцова вулиця — вулиця в Кропивницькому
 Дворцова вулиця — вулиця в Ольштині
 Дворцова вулиця — вулиця в Освенцимі
 Дворцова вулиця — вулиця в Познані
 Дворцова вулиця — вулиця в Старгарді-Щецінському

Див. також 
 Вулиця Палацова

Вулиці